Ленара Шевкетівна Османова, ), також відома як LENARA (народилась 7 травня 1986 року в Ташкенті) — українська співачка кримськотатарського походження, заслужена артистка України (2017), заслужена артистка Автономної Республіки Крим (2007).

Біографія 
Народилася в Ташкенті. Батько — інженер, мати — викладачка музики. Переїхала в 1991 році в Сімферополь, де перемогла в конкурсі «Кримські зірочки-91».

Навчання 
Закінчила з відзнакою Сімферопольську школу мистецтв за спеціальністю «музичне мистецтво і хореографія», Київське державне училище естрадного і циркового мистецтва за спеціальністю «естрадний вокал», Державну академію управління кадрами культури та мистецтв (магістр вокально-педагогічних дисциплін). Проживає в КиєвіКиїв.

Нагороди 
За активну участь у культурному житті Україниукраїна і високий професіоналізм неодноразово нагороджена державними нагородами АР Крим та м. Києва: Національним фондом «Україна — дітям» в рамках програми «Обдаровані діти України», Подякою мера м. Києва О. О. Омельченко, Почесною грамотою Президії Верховної Ради АР Крим.

Звання 
Указом від 5 лютого 2007 року Ленарі Османовій присвоєно звання Заслуженої артистки АР Крим.

Участь у конкурсах 
В 2009 році Ленара виступала в фіналі національного відбору Євробачення з піснею «Flash».

Джерела

Посилання 
 Офіційний сайт
Українські співачки